Эшке — немецкая фамилия.
 Эшке, Герман (1823—1900) — немецкий художник-маринист.
 Дубровский-Эшке, Борис Владимирович (1897—1963) — советский художник кино, педагог.